Вальделомар () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Вальделомар, Абраам (1888—1919) — перуанский литератор и журналист.
 Родригес Вальделомар, Альберто Хуниор (род. 1984) — перуанский футболист.